

Uitslag 

Luxemburg 2009
Lu
Verkiezingen in Luxemburg (land)